Cordé es, en el universo de Star Wars, una de las damas de compañía de la Senadora Padmé Amidala. Sirvió como señuelo disfrazándose de la senadora en varias oportunidades, hasta que Zam Wesell plantó una serie de explosivos en la nave en la que llegó disfrazada como Padmé a Coruscant. Tras varias detonaciones, Cordé y otros guardias de seguridad murieron dejando el testimonio de que la seguridad en la República era vulnerable en dicha época.

Fue interpretada por las actrices Natalie Portman y la mexicana Verónica Segura.

Personajes de Star Wars

cs:Seznam postav ve světě Star Wars#C